Thubten Jigme Norbu (1922-2008), Taktser Rinpoche en broer van de veertiende dalai lama
Ngawang Lobsang Thubten Jigme Gyatso, regent van Tibet (1808-1819) en zevende Demo Hoetoektoe